Ermengol es un nombre catalán de origen godo. También denominado Armengol, equivale a Hermenegildo en castellano. Es el nombre de varios personajes históricos:

Condes de Urgel
 Ermengol I de Urgel
 Ermengol II de Urgel
 Ermengol III de Urgel
 Ermengol IV de Urgel
 Ermengol V de Urgel
 Ermengol VI de Urgel
 Ermengol VII de Urgel
 Ermengol VIII de Urgel
 Ermengol IX de Urgel
 Ermengol X de Urgel

Otros personajes
 Ermengol de Urgel (obispo de Urgel)
 Ermengol de Osona
 Pedro Armengol
 Armengol Ondo Nguema
 Antoni Calvó Armengol
 Jorge Lozano Armengol